Huebbach ist ein geographischer Name in der Schweiz

von Gewässern:
 Huebbach (Jona), rechter Zufluss der Jona bei Mülrütli, Gemeinde Wald, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Huebbach (Rotbach), rechter Zufluss des Rotbach (Langete) bei Dürrenroth, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Huebbach, Oberlaufname des Rütibachs (zur Thur) bei Istighofen, Gemeinde Bürglen, Kanton Thurgau
 Huebbach (Töss), linker Zufluss der Töss bei Felseneck, Gemeinde Wila, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Huebbach (Wigger), linker Zufluss der Wigger bei den Wiggerhöfen von Brittnau, Bezirk Zofingen, Kanton Aargau, kurz nach dem Übertritt aus Reiden, Wahlkreis Willisau, Kanton Luzern

 Huebach (Thur), linker Zufluss der Thur vor Gütighausen, Gemeinde Thalheim an der Thur, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich

eines Ortes:
 Huebbach (Dürrenroth) oder Schulhaus Hubbach, Siedlungsplatz der Gemeinde Dürrenroth, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Siehe auch:

 Hubach
 Hubbach